Saskatchewan est un toponyme canadien désignant:

Toponyme

La Saskatchewan, l'une des dix provinces du Canada

Municipalités
Saskatchewan, municipalité rurale du Manitoba
Fort Saskatchewan, ville de l'Alberta

Rivière
La rivière Saskatchewan, l'un des plus grandes rivières du Canada, traversant la Saskatchewan et le Manitoba
La rivière Saskatchewan Nord, l'une des branches de la rivière Saskatchewan
La rivière Saskatchewan Sud, l'une des branches de la rivière Saskatchewan

Montagne
Le mont Saskatchewan, montagne de l'Alberta

Circonscription
Saskatchewan, ancienne circonscription électorale fédérale de la Saskatchewan